Прозор може имати више значења:

 Прозор је прозирна површина кроз коју светлост може да прође.

Такође:
 Прозор - град у Босни и Херцеговини
 Прозор (Оточац) - насељено мјесто града Оточца, Лика, Република Хрватска

 У рачунарству:
 Прозор (рачунарство), концепт код графичких корисничких интерфејса (GUI)
 Microsoft Windows (у преводу Мајкрософт Прозори) је графички оперативни систем назван по GUI (од горе) који користи
 Прозор (астрономија)
 Прозор (филм), филм из 1981.